День ярости может означать:
 День ярости (фильм, 1973),  — художественный фильм 1973 года по роману Михаила Лермонтова «Вадим».
 День ярости (фильм, 1956),  — американский художественный фильм-вестерн 1956 года

См. также 
 «Дни ярости» () — спагетти-вестерн 1967 года